Käsbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Käsbach (Ammer), linker Zufluss der Ammer (zum Neckar) in Pfäffingen, Gemeinde Ammerbuch, Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Käsbach (Brandwiesenbach), rechter Zufluss des Brandwiesenbachs (zur Schussen) bei Buch, Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Käsbach (Dhron), linker Zufluss der Dhron nach Hinzerath, Gemeinde Morbach, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz
 Käsbach (Grabenäckerbach), rechter Zufluss des Grabenäckerbachs (zum Brunnenbach, zum Reiglersbach) bei Bergbronn, Gemeinde Kreßberg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Käsbach (Itzbach), rechter Zufluss des Itzbachs (zur Theel) bei Steinbach, Stadt Lebach, Landkreis Saarlouis, Saarland
 Käsbach (Main), rechter Zufluss des Mains in Mainz-Kostheim, Stadt Wiesbaden, Hessen
 Käsbach (Michelsbach), linker Zufluss des Michelsbachs (zur Ahr) bei Ahrhütte, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Käsbach (Mühlbach), linker Zufluss des Mühlbachs (zur Lahn) bei Diethardt, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Käsbach (Odenbach), rechter Zufluss des Odenbaches südlich von Wörsbach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Käsbach (Pulschnitz), rechter Zufluss der Pulschnitz (zur „Sächsischen“ Saale) bei Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Käsbach, Alternativname des Kasbachs, rechter Zufluss des Rheins bei Kasbach, Ortsgemeinde Kasbach-Ohlenberg, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Käsbach (Sahrbach), rechter Zufluss des Sahrbachs bei Burgsahr, Ortsgemeinde Kirchsahr, Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Käsbach (Scherfbach), linker Zufluss des Scherfbachs (zur Dhünn) nach Steinhaus, Gemeinde Odenthal, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Käsbach (Taubenbach), linker Zufluss des Taubenbachs (zur Murr) bei Käsbach, Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Käsbach (Theel), linker Zufluss der Theel vor Sotzweiler, Gemeinde Tholey, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Käsbach (Uebach), linker Zufluss des Uebachs (zum Fischbach, zur Asdorf) in Niederndorf, Stadt Freudenberg, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen

 Kleiner Käsbach, rechter Zufluss des Käsbach (Theel), Saarland

Orte:
 Käsbach (Kreuzlingen), Quartierteil der Stadt Kreuzlingen, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Käsbach (Murrhardt), Weiler der Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Käsbach (Stimpfach), Hofgruppe der Gemeinde Stimpfach, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kaesbach
 Käsenbach
 Kasbach
 Oberkäsbach